Бьянкавилла () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Катания.

Население составляет 23 176 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 312 чел./км². Занимает площадь 70 км². Почтовый индекс — 95033. Телефонный код — 095.

Покровителем коммуны почитается святой Плакида. Праздник ежегодно празднуется 5 октября.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта